Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Acute :
 le  , une canonnière de 12 canons lancée en 1797 et vendue en 1802.
 le  , un brick de 12 canons lancé en 1804. Il fut réduit au service portuaire en 1813 et transféré aux Coastguard en 1831.
 le  , construit sous le nom de HMS Alert mais renommé en 1941 et lancé en 1942, a été utilisée comme cible en 1964.

Voir aussi 
 

Acute